Награда Хэнка Аарона () — ежегодная награда Главной лиги бейсбола, вручаемая лучшему отбивающему лиги, который определяется путём голосования среди бейсбольных болельщиков и СМИ. Впервые награда была вручена в 1999 году, к 25 годовщине достижения Хэнка Аарона, сделавшего 714-й хоум-ран, таким образом побив рекорд Бейба Рута. Награда вручается ежегодно перед четвёртой игрой Мировой серии Хэнком Аароном.

В сезоне 1999 года победитель выбирался с использованием очковой системы. За хиты, хоум-раны и RBI давалось определённое количество очков и победителем становился бейсболист, набравший наибольшее количество баллов. В 2000 году система определения была изменена на голосование, в котором принимали участие радио- и телекомментаторы и бейсбольные аналитики каждой команды МЛБ. Каждый участник мог проголосовать за трёх игроков. За первое место игрок получал пять очков, за второе — три и за третье — одно очко. Начиная с 2003 года болельщикам была дана возможность принимать участие в голосовании через официальный сайт MLB.com. Голоса болельщиков имели 30 % веса, а голоса комментаторов и аналитиков — 70 % веса . В сезонах 2004—2006 годов победитель выбирался в трёх отдельных фазах. В августе болельщики на официальных сайтах команд МЛБ выбирали из трёх игроков, номинированных на премию клубом. Лидеры голосования от каждого клуба становились финалистами, из которых жюри Главной лиги бейсбола выбирало по 6 игроков из каждой конференции. Далее в онлайн голосовании среди болельщиков выбирался победитель. В сезонах 2007 и 2008 годов пять финалистов в каждой лиге определялись путём голосования среди болельщиков на сайте MLB.com из 30 номинантов, выбранных специальным жюри Главной лиги бейсбола. Окончательный победитель выбрался на онлайн голосовании. В 2009 году болельщики выбирали и финалистов и окончательного победителя. В сентябре болельщики выбирали по одному финалисту из трёх номинантов от каждого клуба МЛБ. Когда все 30 финалистов были выбраны, болельщики выбирали победителей Американской и Национальной лиг.

Первыми обладателями награды Хэнка Аарона стали Мэнни Рамирес и Самми Соса в 1999 году. Чаще всего награду получал Алекс Родригес — 4 раза.

Победители

Статистика

Победители по странам

Победители по командам

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Главная лига бейсбола